Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Birmingham – miasto w środkowej Anglii nad rzeką Rea
 City of Birmingham – dystrykt hrabstwa West Midlands (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Birmingham – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Birmingham – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Birmingham – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Birmingham – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Birmingham – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
Gminy w USA:
 Birmingham (ang. Birmingham Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Birmingham (ang. Birmingham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester